Gualta – comune spagnolo
 Gualta cuyana – mammifero estinto